Turnaj mužů v curlingu na Zimních olympijských hrách 2002 byla soutěž hraná v hale The Ice Sheet at Ogden.

Týmy 
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
11. února 2002, 9:00

2. kolo 
11. února 2002, 19:00

3. kolo 
12. února 2002, 14:00

4. kolo 
13. února 2002, 9:00

5. kolo 
13. února 2002, 19:00

6. kolo 
14. února 2002, 14:00

7. kolo 
15. února 2002, 9:00

8. kolo 
15. února 2002, 19:00

9. kolo 
16. února 2002, 14:00

10. kolo 
17. února 2002, 9:00

11. kolo 
17. února 2002, 19:00

12. kolo 
18. února 2002, 14:00

Play-off

Pavouk

Semifinále 
20. února 2002, 14:00

O třetí místo 
21. února 2002, 9:00

Finále 
22. února 2002, 14:30

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Muži